Albumy numer jeden w roku 1980 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1980 (USA)